Лоша́рик:
 «Лошарик» — советский мультипликационный фильм 1971 года о сказочной лошадке, состоящей из шариков.
 «Лошарик» — неофициальное название российской сверхсекретной атомной подводной лодки АС-12.

См. также 
 Pop the Puppy — компьютерная игра, переведённая «Фаргусом» как «Лошарик».